James Hamilton – brytyjski arystokrata i polityk, 1. książę Hamilton
 James Hamilton (1658-1712) – szkocki arystokrata i dyplomata, 4. książę Hamilton
 James Hamilton (zm. 1913) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. książę Abercorn
 James Hamilton (1869-1953) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. książę Abercorn
 James Hamilton (1904-1979) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. książę Abercorn
 James Hamilton (ur. 1934) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. książę Abercorn
 James Hamilton (1918-2005) – szkocki polityk
 James Hamilton (1938-2006) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. baron Hamilton of Dalzell
 James Hamilton (ur. 1982) – szkocki rugbysta
 James Hamilton (ur. 1989) – nowozelandzki snowboardzista

Zobacz też 
 James Hamilton Ross
 James Douglas-Hamilton